Priel steht für:

 Priel, ein natürlicher Wasserlauf im Watt

Priel  ist der Name folgender geographischer Objekte: 

 Hofamt Priel, Gemeinde in Niederösterreich

Gemeindeteile:
 Priel (Bergkirchen), Ortsteil der Gemeinde Bergkirchen, Landkreis Dachau, Bayern
 Priel (Bogenhausen), Ortsteil im Bezirk Bogenhausen der Stadt München, Bayern
 Priel (Dietersburg), Ortsteil der Gemeinde Dietersburg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Priel (Feichten an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Feichten an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern
 Priel (Gammelsdorf), Ortsteil der Gemeinde Gammelsdorf, Landkreis Freising, Bayern
 Priel (Jetzendorf), Ortsteil der Gemeinde Jetzendorf, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Priel (Pfeffenhausen), Ortsteil des Marktes Pfeffenhausen, Landkreis Landshut, Bayern
 Priel (Rotthalmünster), Ortsteil des Marktes Rotthalmünster, Landkreis Passau, Bayern
 Priel (Untergriesbach), Ortsteil des Marktes Untergriesbach, Landkreis Passau, Bayern

 Priel (Gemeinde Wolfsberg), Ortschaft und Katastralgemeinde von Wolfsberg, Bezirk Wolfsberg, Kärnten
 Priel (Gemeinde Hofamt Priel), Ortsteil der Gemeinde Hofamt Priel, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Priel (Gemeinde Senftenberg), Ortschaft und Katastralgemeinde von Senftenberg, Niederösterreich
 Priel (Gemeinde Tiefgraben), Ort in Tiefgraben, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Priel (Gemeinde Teufenbach-Katsch), Ort in Teufenbach-Katsch, Bezirk Murau, Steiermark

sowie:
 Großer Priel, der höchste Berg des Toten Gebirges in Oberösterreich
 Kleiner Priel, Berg des Toten Gebirges in Oberösterreich

 Priel (Naturschutzgebiet) in Schwaben (Bayern)

Siehe auch:
 Briel
 Pril